

Царевдар — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі міста Крижевці.
 Малий Царевдар — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі міста Крижевці.